El término AUR puede referirse a:

AUR Repositorio de Arch Linux
Aur Atolón en el océano Pacífico